Rohan Bopanna i Pablo Cuevas eren els defensors del títol, però van decidir no participar conjuntament. Bopanna va jugar amb Édouard Roger-Vasselin, perdent a semifinals contra Oliver Marach i Mate Pavić. Cuevas va participar conjuntament amb el català Marcel Granollers, però van perdre als quarts de final contra els eventuals guanyadors, els estatunidencs Bob i Mike Bryan.

Els germans Bryan van aconseguir el títol després de derrotar a la final a Marach i Pavić per 7–6(7–5) i 6–3.

Caps de sèrie

Quadre

Fase final

Part alta

Part baixa

Referències 

 

2018
ATP World Tour 2018